63. Mistrzostwa Europy w zapasach odbywały się od 1 kwietnia do 6 kwietnia w 2008 roku w Tampere w Finlandii.

Styl klasyczny

Medaliści

Tabela medalowa

Styl wolny

Medaliści 

 ^ Dawit Modzmanaszwili z Gruzji, który zajął drugie miejsce w wadze 120 kg został zdyskwalifikowany za doping

Tabela medalowa

Kobiety

Medalistki

Tabela medalowa

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w zapasach
2008 w zapasach
Zapasy w Finlandii
Sport w Tampere
2008 w Finlandii